Erich Neumann (1892-1948), homme politique allemand et SS
 Erich Neumann (1905-1960), psychologue et écrivain